Юниорский турнир УЕФА 1957 года — десятый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Испании. В турнире приняли участие 15 команд. Команды были разбиты на четыре группы (три группы по четыре команды и одна группа с тремя командами), победители групп выходили в полуфинал и играли матчи по олимпийской системе. Победителем во второй раз стала сборная Австрии.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Венгрия
  ГДР

  Греция
  Испания
  Италия
  Нидерланды
  Польша

  Румыния
  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место 

* — Обеим командам было присуждено третье место

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1957 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Испании
Апрель 1957 года
Чемпионаты Европы в Испании
Чемпионаты Европы в 1957 году